Albany er navnet på en række byer i forskellige lande:

Australien
 Albany, Western Australia

Canada
 Albany, Nova Scotia
 Albany, Ontario
 Albany, Prince Edward Island

USA
 Albany, Californien
 Albany, Georgia
 Albany, Illinois
 Albany Township, Illinois
 Albany, Indiana
 Albany, Iowa
 Albany, Kentucky
 Albany, Louisiana
 Albany Township, Maine
 Albany, Minnesota
 Albany Township, Minnesota
 Albany, Missouri
 Albany Township, Nebraska
 Albany, New Hampshire
 Albany, New York – statshovedstaden
 Albany, Ohio
 Albany, Oklahoma
 Albany, Oregon
 Albany Township, Berks County
 Albany Township, Bradford County
 Albany, Tennessee
 Albany, Texas
 Albany, Vermont
 Albany, Wisconsin landsby
 Albany, Green County
 Albany, Pepin County

Sydafrika
 Albany, Sydafrika var et distrikt i Eastern Cape i Sydafrika
Se også
 Australien, Canada, USA